A Bluey 2018-tól vetített ausztrál flash animációs oktató sorozat, amelyet Joe Brumm alkotott.

Ausztráliában 2018. október 1-én az ABC Kids, Magyarországon 2022. augusztus 10-én a Disney+ mutatta be.

Ismertető 
Bluey, hatéves, kék kölyök pásztorkutya, akit rengeteg energiája, képzelőereje és a világ iránti kíváncsisága jellemez. A fiatal kutya apjával, Csibésszel, anyjával, Chilivel és húgával, Bingóval él együtt, aki rendszeresen csatlakozik Blueyhoz a kalandok során, amikor a páros együtt indul fantáziadús játékba.

Szereplők

Főszereplők

Mellékszereplők

Magyar változat 
 Magyar szöveg: Fridrich Katalin
 Hangmérnök: Salgai Róbert
 Vágó: Kránitz Bence, László László
 Gyártásvezető: Kablay Luca
 Szinkronrendező: Molnár Ilona
 Produkciós vezető: Orosz Katalin

A szinkront az SDI Media Hungary készítette.

Évados áttekintés

Epizódok

1. évad

2. évad

3. évad

A sorozat készítése 
2017 júliusában az ABC és a BBC közösen berendelte Bluey című, óvodáskorú gyerekeknek szóló animációs sorozatot, amelyet a queenslandi Ludo Studio produkciós cég fejlesztett ki. A produkció a Screen Australia és a Screen Queensland támogatását kapta, a sorozat helyszíne pedig az egyedülálló, féltrópusi queenslandi éghajlatra épül. A Joe Brumm által készített sorozatot két lánya nevelésének tapasztalatai ihlették. Brumm a gyerekek fantáziadús játékban való részvételének fontosságát szerette volna bemutatni, a címszereplő Bluey-t pedig pásztorkutyaként alkotta meg, hogy a sorozatnak ausztrál hangulatot adjon. Brumm korábban az Egyesült Királyságban szabadúszó animátorként dolgozott gyermekműsorokon, és úgy döntött, hogy Bluey-t a Peppa malac című sorozat másolataként hozza létre az ausztrál közönség számára. 2016-ban önállóan fogalmazta meg az ötletet, és egy egyperces próbaepizódot készített a Studio Joho nevű cégén keresztül, egy kis csapattal a szabadidejében. Brumm megkereste a Ludo Studiót, hogy fejlessze a sorozatot. Brumm kijelentette, hogy az első rész tartalmazott néhány "veszélyes" karakter viselkedést, ami felkeltette a stúdió vezetőinek figyelmét; ezek közül néhányban Csibész meglökte Bluey-t és Bluey egy hintán teljes 360 fokos fordulatot tett.

A stúdió kidolgozott egy ötperces animációs mintát, amelyet 2016-ban Brisbane-ben az Asian Animation Summiton mutattak be, és ezáltal felfigyeltek rá az ABC és a BBC vezetői. Michael Carrington az ABC-től megtekintette a prezentációt, és 20 000 dolláros támogatást biztosított a stúdiónak egy finomított, hétperces pilot elkészítéséhez. 2017-ben az új pilotot bemutatták az Asian Animation Summiton. A két csatorna hivatalosan is megrendelte a Bluey 52 hétperces epizódját, a BBC pedig a finanszírozás 30 százalékát fektette be, és megszerezte a globális jogokat a forgalmazásra. A sorozatot teljes egészében Ausztráliában készítette egy helyi csapat.

Jegyzetek

További információk 

2018-ban bemutatott ausztrál televíziós sorozatok
Televíziós oktató sorozatok
Ausztrál animációs sorozatok